Jméno a příjmení Thomas Moore má více známých nositelů:

 Thomas Moore (1779–1852) – irsko-anglický básník
 Thomas Moore (botanik) (1821–1887) – britský botanik
 Thomas Moore (1920–2021) – britský veterán a bojovník proti covidu
 Thomas Moore (psychoterapeut) (* 1940) – americký psychoterapeut a autor